Росдорф може бити:

 Росдорф (Тирингија), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Шмалкалден-Мајнинген
 Росдорф (Холштајн), општина у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн у округу Штајнбург
 Росдорф (Дармштат), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Дармштат-Дибург
 Росдорф (Гетинген), град у њемачкој савезној држави Доња Саксонија